Krésnik je lahko:

Kresnik (bog)- eden od bogov v slovanski mitologiji in eden od najpomembnejših bogov, ki so jih na območju Vzhodnih Alp častili poganski Slovani.
Kresniki (tudi Krsniki) - mitološki liki v slovanski mitologiji. Poznamo tako čarovniške Kresnike kakor tudi dobro božanstvo Kresnika. 
kresnik (nagrada) - slovenska literarna nagrada za najboljši roman
Kresnik (spletni medij) - slovensko spletno medijsko mesto izbranih vsebin ali spletno občilo,
Kresnik (priimek) - staro slovensko osebno lastno ime (Priimek),